Das Dow Corning Tennis Classic 2015 war ein Damentennisturnier in Midland. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2015 und fand vom 1. bis 8. Februar 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde fand vom 1. bis 3. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.
Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Women’s Circuit 2015
Tennisturnier in Midland (Michigan)